«Дорогая передача» — российское комедийное скетч-шоу. Сначала выходило на РЕН ТВ, но с 2006 года стало транслироваться на СТС под названием «6 кадров».

История появления 
В 2004 году Вячеслав Муругов был продюсером развлекательных программ на канале РЕН ТВ, предложил Александру Жигалкину, тогда режиссёру театральных концертов, создать программу, в формате скетч-шоу, «Дорогая передача». Первый выпуск программы был показан 1 апреля 2005 года на РЕН ТВ, а последний выпуск был показан 4 июня.

Все актёры проходили кастинг. Галина Данилова, Фёдор Добронравов, Эдуард Радзюкевич и Сергей Дорогов были знакомы ранее по работе в театре «Ученая обезьяна». Андрей Кайков в тот момент был известен по рекламам чипсов Lay's (2001—2004). 
Ирина Медведева работала с Вячеславом Муруговым в сериале «Ускоренная помощь», а также стала победительницей его проекта «Факультет юмора», призом в котором являлось получение собственного юмористического шоу на РЕН ТВ, которым, очевидно, и стала «Дорогая передача».

Актёры 
 Галина Данилова
 Фёдор Добронравов
 Сергей Дорогов
 Александр Жигалкин
 Андрей Кайков
 Ирина Медведева
 Эдуард Радзюкевич

Съёмочная группа 
 Вячеслав Муругов — генеральный продюсер
 Антон Калинкин, Владимир Пономаренко — исполнительные продюсеры
 Александр Жигалкин, Ирина Васильева — режиссёры
 Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Вячеслав Дусмухаметов, Руслан Сорокин, Максим Туханин, Виталий Коломиец, Вячеслав Муругов — сценаристы
 Стас Курбатский, Олег Литвишко — композиторы
 Борис Лазарев — оператор

Примечания 

Телепередачи телекомпании РЕН ТВ
Телепередачи, запущенные в 2005 году
Телепередачи, закрытые в 2005 году